Muguerza es un apellido español de origen vasco, que puede hacer referencia a:

Personas 
 Javier Muguerza (1936-), también conocido como Javier Muguerza Carpintier, filósofo español dedicado a la docencia universitaria, que en 1990 fundó la Revista de Filosofía Moral y Política llamada 'Isegoría'.
 José Antonio Muguerza (1858-1939-), también conocido como José A. Muguerza y como José Antonio Muguerza Crespo, emprendedor y filántropo mexicano, fundador del Hospital Muguerza (hoy día Hospital Christus Muguerza).
 José Muguerza (1911-1980), también conocido como José Muguerza Anitúa y apodado Pepe, futbolista español. Cuando se retiró del fútbol, pasó a vivir en México, donde fue director técnico del equipo mexicano Asociación Deportiva Monterrey.
 Juan Muguerza (1900-1937), también conocido como Juan Muguerza Sasieta, atleta español especializado en las pruebas de atletismo de fondo y medio fondo.
 Marysol Muguerza (1981-), nombre artístico de Iris Marisol Muguerza Mego, cantante peruana de música andina y pop.